Риольфо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риольфо, Диего (род. 1990) — уругвайский футболист, нападающий.
 Риольфо, Карлос (1905—1978) — уругвайский футболист, полузащитник.